Doug Polen, född den 2 september 1960 i Detroit, USA är en f.d. amerikansk roadracingförare som blev världsmästare i Superbike två gånger och har segerrekordet för en säsong med 17 segrar.

Segrar Superbike

Födda 1960
Amerikanska roadracingförare
Superbikeförare
Världsmästare i roadracing
Män
Levande personer